Franciszek Frąckowiak − polski działacz polityczny
 Grzegorz Frąckowiak − polski ksiądz
 Halina Frąckowiak − polska piosenkarka i kompozytor
 Joanna Frąckowiak − polska siatkarka
 Magdalena Frąckowiak − polska modelka
 Marek Frąckowiak − polski aktor
 Michał Frąckowiak − polski astrofizyk
 Richard Frąckowiak − brytyjski lekarz-neurolog i neuronaukowiec (polskiego pochodzenia)